Vorstadtkrokodile steht für

 Vorstadtkrokodile, ein Kinderbuch von Max von der Grün
 zwei Verfilmungen dieses Werks:
 Die Vorstadtkrokodile (1977) von Wolfgang Becker
 Vorstadtkrokodile (2009) von Christian Ditter
 die Fortsetzungen Vorstadtkrokodile 2 und Vorstadtkrokodile 3 von Christian Ditter